Ferien in der Hölle steht für:

 Ferien in der Hölle (1961), französischer Film von Jean Kerchbron
 Ferien in der Hölle (1971), australisch-US-amerikanischer Film von Ted Kotcheff